Хамиди — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хамиди (1430 — конец XV века) — азербайджанский поэт XV века.
 Хамиди, Латыф Абдулхаевич (1906—1983) — советский композитор, народный артист КазССР, лауреат Государственной премии КазССР.
 Хамиди, Эльхам (род. 1977) — иранская киноактриса.
 Ахмад Захид Хамиди — малайзийский политик, в настоящее время занимающий пост министра внутренних дел Малайзии.